Ричландс има више значења:
 Ричландс (Вирџинија)
 Ричландс (Северна Каролина)